TO poate fi:

 Tonga, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .to, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Tonga
 Togo, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Tocantins, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Torino, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Legături externe 
  „TO” la acronymfinder.com